Die UK Championship 1997 war ein Snookerturnier, das vom 10. bis 30. November 1997 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Ronnie O’Sullivan gewann nach 1993 seinen zweiten Titel und zum zweiten Mal schlug er dabei Stephen Hendry mit 10:6. Der Schotte verpasste es damit um einen Sieg, die Serie von vier Titelgewinnen in Folge von Steve Davis (1984–1987) zu wiederholen.

Preisgeld 
Nach fünf Jahren gab es erstmals wieder eine größere Steigerung des Preisgelds um 40.000 £. Der Sieger bekam 5000 £ mehr. Ab Platz 65 gab es statt 845 £ diesmal 1400 £. Da das Turnier in diesem Jahr auf 96 Spieler begrenzt worden war, war das gleichbedeutend mit einer Mindestantrittsprämie.

Qualifikation 
Nach sechs Jahren offenem Turnier mit Teilnehmerzahlen zwischen 441 und 577 wurde das Teilnehmerfeld erstmals wieder beschränkt. Insgesamt 96 Spieler bestritten das Turnier, wobei 32 Spieler gesetzt waren und aus den übrigen 64 Spieler in einer einzigen Qualifikationsrunde ihre 32 Gegner für das Hauptturnier bestimmt wurden.

Hauptturnier 
Ab 10. November spielten 64 Snookerprofis um den Titel des UK-Champions.

Century-Breaks 
Genau 50 Century-Breaks wurden in der Hauptphase des Turniers gespielt. Erfolgreichster Spieler war Darren Morgan: Obwohl er schon im Achtelfinale ausschied, gelangen ihm fünf Breaks von
Die Breaks während der Fernsehphase ab dem Achtelfinale sind kursiv dargestellt.

Quellen 

1997
Snookerveranstaltung 1997
Billardturnier in Preston